Die Football League Second Division 1959/60 war die 57. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 22. August 1959 und wendete am 30. April 1960.

Zweitligameister wurde Aston Villa und daneben stieg auch das zweitplatzierte Cardiff City in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1960/61 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Leeds United und Luton Town die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Hull City und Bristol City. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1960/61 der Third-Division-Gewinner FC Southampton und der Drittligavizemeister Norwich City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1959-60 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1959/60
1959